Dit is een lijst van releases van Ubuntu. Ubuntu is een Linuxdistributie die ontwikkeld wordt door Canonical Ltd. Er wordt gewerkt met een versiesysteem dat verwijst naar het jaartal en de maand van uitgave. Zo verwijst versienummer 8.04 naar het jaar 2008 en de vierde maand (april). Ubuntu verschijnt tweemaal per jaar, in april en in oktober. Release 6.06 Dapper Drake was een uitzondering; deze verscheen twee maanden later dan oorspronkelijk gepland, om diverse verbeteringen alsnog te kunnen aanbrengen.

Bronvermelding 

Informaticalijsten
Ubuntu